Sprachverlust steht für:
 Aphasie, eine Sprachstörung nach neurologischen Erkrankungen
 Verlust der Muttersprache beim Sprachwechsel, siehe Sprachwechsel (Sprache)

Siehe auch: